Регбі
 Регбі-15 (Регбі-юніон)
 Регбі-7
 Регбі-13 (Регбіліг)
 Регбі-10 (Пляжне регбі)
 Тач-регбі